Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Vijay Amritraj 7–6, 6–7, 7–6.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1974